

Demografie 
 Franstalige vertaling voor het zelfstandig naamwoord Luikenaar, inwoner van de provincie Luik, de stad Luik of het Prinsbisdom Luik in België.

Economie 
 Société des Transports Intercommunaux de la Région Liégeois, bedrijf

Familienaam 
 Anneleen Liégeois, Belgisch actrice
 Nicolas Liégeois, Belgisch componist
 Philippe Liégeois, Belgisch striptekenaar
 Raphaël Liégeois, Belgisch/Luxemburgs ruimtevaarder
 Serge Liégeois, Belgisch hordeloper
 Yves Liégeois, Belgisch magistraat

Geografie 
 Franstalige vertaling voor het adjectief Luiks, verwijzend naar de stad, provincie of prinsdom Luik.

Gerechten 
 Boulet à la liégeoise, Luiks streekgerecht (België)
 Café liégeois, Frans nagerecht
 Liégeois (drank), cocktail van sinas met grenadine

Muziek 
 Valeureux Liégeois, lied

Politiek 
 Comité des Belges et Liégeois Unis, 18e-eeuwse groepering

Sport 
 Cercle des Patineurs Liégeois, Belgisch ijshockeyteam
 Club Liégeois of RFC Liégeois of FC Liégeois, Belgisch voetbalclub
 Standard Club Liégeois, Belgisch voetbalclub

Talen 
 Franstalige vertaling voor 'Luiks', verwijzend naar het Oost-Waalse dialect van de provincie Luik in België.